Епархия Ла-Паса () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Ла-Пас, Мексика. Епархия Ла-Паса входит в митрополию Тихуаны. Кафедральным собором епархии Ла-Паса  является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

13 апреля 1957 года Римский папа Пий XII издал буллу Qui arcana Dei, которой учредил апостольскую префектуру Южной  Нижней Калифорнии, выделив её из апостольского викариата Нижней Калифорнии (сегодня - Архиепархия Тихуаны).

1 марта 1976 года Римский папа Павел VI издал буллу Cum compertum, которой преобразовал апостольскую префектуру Южной Нижней Калифорнии в апостольский викариат.

21 марта 1988 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Quandoquidem consilium, которой преобразовал апостольский викариат Южной Нижней Калифорнии в епархию Ла-Паса. В этот же день епархия Ла-Паса вошла в митрополию Эрмсильо.

25 ноября 2006 года епархия Ла-Паса вошла в митрополию Тихуаны.

Ординарии епархии 

 епископ Júan Giordani (1958 – 1972);
 епископ Gilberto Valbuena Sánchez (1972 – 1989);
 епископ Braulio Rafael León Villegas (1990 – 1999);
 епископ Miguel Angel Alba Díaz (2001 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005.
 Булла Qui arcana, AAS 49 (1957), стр. 139 
 Булла Cum compertum, AAS 68 (1976), стр. 309 
 Булла Quandoquidem consilium

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мексики